Голдман () — еврейская фамилия. Известные носители:
 Голдман, Алберту (1937—2019) — бразильский политик.
 Голдман, Бо (род. 1932) — американский писатель, бродвейский драматург и сценарист.
 Голдман, Джейкоб (1921—2011) — американский физик.
 Голдман, Джейн (род. 1970) — британский сценарист.
 Голдман, Лес (1913—1983) — американский руководитель производства/супервайзер, продюсер и режиссёр.
 Голдман, Маркус (1821—1904) — американский банкир, основатель финансовой группы Goldman Sachs.
 Голдман, Маршалл (1930—2017) — американский  эксперт по экономике Советского Союза.
 Голдман, Сэм (род. 1979) — канадский и американский социальный предприниматель и менеджер, сооснователь и руководитель компании D.light Design.
 Голдман, Тодд — американский предприниматель, писатель и художник.
 Голдман, Уильям (1931—2018) — американский писатель и сценарист.
 Голдман, Эдуард Альфонсо (1873—1946) — американский зоолог.
 Голдман, Эрик (род. 1968) — профессор школы права Университета Санта-Клары и директор Института права высоких технологий.

Гольдман

Голдмен